Little Alligator Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Alligator Creek (Pine Barn Branch), Fluss im US-Bundesstaat Florida
 Little Alligator Creek (Alligator Creek, Telfair County), Fluss im Telfair County, Bundesstaat Georgia
 Little Alligator Creek (Alligator Creek, Ware County), Fluss im Ware County, Bundesstaat Georgia
 Little Alligator Creek (Altamaha River), Fluss im Toombs County, Bundesstaat Georgia
 Little Alligator Creek (Black Creek), Fluss im Bundesstaat South Carolina